NGS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nagasaki (Giappone)
 NGS – Next Generation Sequencing
 NGS – NextGen Series